Lipi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Lipi, ö, Kepulauan Riau,

Tjeckien 

 Lipí, ort, Södra Böhmen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar